Colactis är ett släkte av mångfotingar. Colactis ingår i familjen Schizopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Colactis